Эллиот Ингбер (; род. 24 августа 1941) — американский гитарист. В 1950-е годы играл в группе  The Moondogs. В 1966 году присоединяется к группе Фрэнка Заппы The Mothers of Invention и играет на их дебютном альбоме Freak Out! (1966), после выхода которого покинул коллектив и создал сольный проект The Fraternity of Man с которыми написал песню «Don’t Bogart That Joint», вошедшую в саундтрек фильма Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Группа также выпустила два альбома Fraternity of Man (1968), Get It On (1969) и вскоре распалась. После распада коллектива присоединился к группе Капитана Бифхарта The Magic Band, где ему дали псевдоним «Уингид Ил Фингерлинг» (англ. Winged Eel Fingerling). Также он сотрудничал с группой Canned Heat и принял участие в записи их альбома Hallelujah. В 1995 году реформировал The Fraternity of Man с оригинальным вокалистом Ларри Уогнером и записал их третий альбом «X».

Дискография 
 The Moondogs: Moondog (195?, 7", USA, ?)
 The Moondogs: Mooncat (195?, 7", USA, ?)
 The Gamblers: Moon Dawg (1960, 7", USA, World Pacific Single #815)
 The Mothers of Invention: Freak Out! (1) (1966, 2lp, USA, Verve)
 Fraternity of Man: Fraternity of Man (1) (1968, lp, USA, ABC Records abc s 647) — feat. Elliot Ingber; incl. «Oh No I Don’t Believe It» (Frank Zappa)
 Michele: Saturn Rings (1969, lp, USA, ?) — feat. Elliot Ingber & Lowell George
 Fraternity of Man: Get it On! (2) (1969, lp, USA, ?) — feat. Elliot Ingber & Lowell George
 Canned Heat: Hallelujah (4) (1969, lp, USA, ?) — feat. Henry Vestine, Elliot Ingber
 The Mothers of Invention: Mothermania (6) (1969, lp, USA, Verve)
 Little Feat: Little Feat (1971, lp, USA, Warner Bros. records) — feat. Lowell George, Roy Estrada, Ry Cooder, Elliot Ingber
 Shakey Jake Harris: The Devil’s Harmonica (1972, lp, USA, Polydor) — feat. Elliot Ingber
 Captain Beefheart: The Spotlight Kid (6) (1972, lp, USA, Reprise)
 Captain Beefheart and the Magic Band: Bluejeans and Moonbeams (9) (1974, lp, USA, Mercury)
 Little Feat: Waiting for Columbus (1978, lp, USA, Warner Bros. Records) — feat. Lowell George, incl. «Don’t Bogart That Joint» (Elliot Ingber, Lawrence Wagner)
 Juicy Groove: First Taste (1978, Picture Disc, USA, Payola Records) — feat. Elliot Ingber
 The Grandmothers: Grandmothers (1) (1981, lp, ger, line records 6.24636 ap) — feat. Various Ex-moi
 Little Feat: Hoy-hoy! (1981, lp, USA, ?) — feat. Lowell George, Elliot Ingber, Roy Estrada, Ry Cooder
 The Grandmothers: Lookin' Up Granny’s Dress (2) (1982, lp, USA, Rhino Records rnlp 804) — feat. Various Ex-moi; incl. Zappa compositions
 The Grandmothers: Fan Club Talk lp (3) (1983, lp, USA, Panda 001)
 Frank Zappa: You Can’t Do That On Stage Anymore vol.5 (58) (1992, 2 cd, USA, Ryko)
 Lowell George & The Factory: Lightening-rod Man (1993, cd, FR, Edsel Records) — feat. Frank Zappa, Elliot Ingber, Roy Estrada, Ian Underwood
 The Grandmothers: A Mother of an Anthology (1993, cd, USA, One Way Records ow 28880) = compilation + extra tracks
 Fraternity of Man: «X» (3) (1995, cd, USA, San Francisco Sound sfs 09930 da) — feat. Elliot Ingber, Lawrence Wagner & Ira Ingber; incl. 'Everybody’s Rockin'' (r.collins)
 Various Artists: Cowabunga! The Surf Box (19??, cd, USA, Rhino r2 72418) — incl. The Gamblers: Moon Dawg
 Frank Zappa: The Lost Episodes (64) (1996, cd, USA, Ryko)
 Frank Zappa: Mystery Disc (67) (1998, cd, USA, Ryko)
 Captain Beefheart & His Magic Band: Grow Fins (1999, 5 cd-box, USA, Revenant Records revenant 210)
 Little Feat: Hotcakes & Outtakes: 30 Years of Little Feat (2000, cd, ?) — feat. Lowell George, Roy Estrada, Elliot Ingber, Ry Cooder
 Elliot Ingber: The The The The (2001, cd, Japan, ?)
 Frank Zappa: The Mofo Project/Object (77) (2006, 2 cd, USA, Zappa Records)
 Frank Zappa: The Mofo Project/Object (78) (2006, 4 cd, USA, Zappa Records)

Примечания

Ссылки 

Музыканты The Mothers of Invention
Рок-гитаристы США